1096 км (Душкачан) — остановочный пункт Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (1096 километр).

Находится на юго-западной окраине посёлка Душкачан Северо-Байкальского района Республики Бурятия.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Бурятии
Остановочные пункты Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы БАМа
Транспорт Северо-Байкальского района